Windsor Castle ist:
 ein Schloss in England, siehe Windsor Castle

Windsor Castle ist der Name mehrerer Schiffe:
 ein Linienschiff der Royal Navy, siehe HMS Windsor Castle (1790)
 ein Passagierschiff der britischen Union-Castle Line, siehe Windsor Castle (Schiff, 1922)
 ein Passagierschiff der britischen Union-Castle Line, siehe Windsor Castle (Schiff, 1960)